DHX37 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 157 амінокислот, а молекулярна маса — 129 545.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, геліказ. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки